Kiernan est un patronyme porté notamment par 

 Ben Kiernan (né en 1953), professeur d'histoire australien ;
 Caitlín R. Kiernan (née en 1964), romancière, nouvelliste et auteure de comics américaine spécialisée en science-fiction et fantasy ;
 Dimitri Kiernan (1978-), joueur de football américain français ;
 Leanne Kiernan (née en 1999), footballeuse irlandaise ;
 Michael Kiernan (né en 1961), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Tom Kiernan (1939-2022), joueur de rugby à XV irlandais.